Палмас — город и муниципалитет в Бразилии , столица штата Токантинс
 Палмас — агломерация в Бразилии , штат Токантинс
 Палмас — город и муниципалитет в Бразилии , штат Парана
 Палмас — микрорегион в Бразилии , штат Парана

См. также
 Пальмас